NGC 7719-1
NGC 7719-2